Isabel de Hesse-Kassel (; Copenhague, 13 de junio de 1861-Dessau, 7 de junio de 1955) fue una princesa de Hesse-Kassel por nacimiento y, por matrimonio con el príncipe heredero Leopoldo de Anhalt, fue princesa heredera de Anhalt y miembro de la Casa de Ascania.

Biografía 
Isabel nació en Copenhague, hija del príncipe Federico de Hesse-Kassel y de su segunda esposa, la princesa Ana de Prusia, una nieta del rey Federico Guillermo III de Prusia. Era el segundo vástago de la pareja y la mayor de las hijas.

Isabel fue considerada como una posible novia del duque Leopoldo de Albany, el cuarto hijo de la reina Victoria del Reino Unido. Se dijo que Leopoldo estaba ansioso por conocer a Isabel en base a las noticias sobre su buena reputación. Sin embargo, cuando los dos se conocieron en noviembre de 1879, no se materializaron planes de matrimonio.

Isabel se comprometió en diciembre de 1883 con el príncipe heredero Leopoldo de Anhalt. Leopoldo era el heredero del Ducado de Anhalt y el hijo del duque Federico I de Anhalt, y de la princesa Antonieta de Sajonia-Altemburgo. El 26 de mayo de 1884, la pareja se casó en una lujosa ceremonia en el Castillo de Philippsruhe en Hanau. La ceremonia de la boda fue muy magnífica. La emperatriz María Fiódorovna de Rusia (Dagmar de Dinamarca), que era prima de la novia y asistió, lo describió:

Sin embargo, todo esto no la impresionó:

Con motivo del matrimonio, se emitió una medalla de plata conmemorativa, como era usual con los matrimonios reales en el ducado de Anhalt, en cuyo anverso se encontraba un retrato del príncipe Leopoldo e Isabel mirando a la derecha y la inscripción alrededor del círculo “Leopold erbprinz v. Anhalt Elisabeth Princessen v. Hesse", y en el reverso, bajo una corona, dos escudos de armas de los ducados de Anhalt-Dessau y Hesse, conectados por una cinta con la fecha "26 de mayo de 1884".

Del matrimonio surgió una hija:
 Antonieta (Castillo Georgium, 3 de marzo de 1885-Dessau, 3 de abril de 1963), casada el 26 de mayo de 1909 con el príncipe Federico de Schaumburg-Lippe; tuvieron descendencia.

Leopoldo murió repentinamente en Cannes, Francia, el 2 de febrero de 1886. (Casualmente, el anterior pretendiente de Isabel, Leopoldo de Albany, también había fallecido repentinamente en Cannes en 1884.) Antonieta no era elegible para suceder a su padre como princesa heredera de Anhalt debido a la ley sálica, de tal modo que el reclamo de Leopoldo fue heredado por su hermano menor, el futuro duque Federico II de Anhalt. Isabel no volvió a casarse, se mudó al Castillo Georgium en el extenso jardín paisajístico al noroeste de Dessau y experimentó allí las convulsiones políticas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.  

En 1945, el castillo se convirtió en propiedad pública, después de lo cual se convirtió en la sede de la oficina del comandante soviético, por lo que en sus últimos años de su vida, Isabel vivió en una villa fuera del parque junto a su hija viuda, Antonieta. Murió en Dessau el 7 de junio de 1955, menos de una semana antes de su 94.º aniversario.

Curiosidad 
En 1933, la rosa de té híbrida blanca "Erbprinzessin Leopoldo von Anhalt" creada, fue nombrada en su honor.

Órdenes 

 Dama de la orden del León Dorado (, 1 de enero de 1883)

Ancestros

Referencias 

Casa de Hesse-Kassel
Princesas de Anhalt por matrimonio
Damas de la Orden del León dorado
Princesas de Alemania del siglo XIX
Princesas de Alemania del siglo XX